ALTUS — торгова марка побутової техніки

Алтус — місто, штат Арканзас
 Алтус — місто, штат Оклахома